Tlatenango es un topónimo náhuatl que da nombre a las siguientes localidades de México:

 San Mateo Tlaltenango, en el Distrito Federal.
 Municipio de Tlaltenango (Puebla), municipio del estado de Puebla
 Tlaltenango (Puebla), localidad del estado de Puebla, cabecera del municipio anterior.
 Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, municipio del estado de Zacatecas.
 Tlaltenango de Sánchez Román, localidad del estado de Zacatecas, cabecera del municipio anterior.
 Tlaltenango (Cuernavaca), en Morelos.